Eduardo Jiménez puede referirse a:

 Eduardo Jiménez, Señor Mentiras.
 Eduardo Jiménez Blis, Floro profesional.
 Eduardo Jiménez Coronado, futbolista chileno.